Livade je lahko:
 Livade, Oprtalj (Hrvaška)
 Livade, Črna gora
 Livade (Izola), mestno naselje, del Izole